Op-Ed bezeichnet:

 Abkürzung von Opposite Editorial (englisch), ein Meinungsbeitrag oder Kommentar, der dem Editorial gegenübergestellt ist, dem Vorwort des Herausgebers in einer Zeitung oder Zeitschrift, oder für den Leitartikel einer Zeitung, siehe Editorial#Das Opposite Editorial
 Op Ed, Jazzalbum von Mario Pavone und Michael Musillami (2001)